Sadnaleg, ook Tri Desongtsen c.q. Tride Songtsen, koning van Tibet van ca. 797/804 tot 814/815
Tridu Songtsen, koning van Tibet van ca. 676 tot 704
 Tridé Tsungtsen, ook wel Mé Agtsom, koning van Tibet van ca. 704 tot 755